Влади́мир Алекса́ндрович Наза́ров () — советский кинорежиссёр, актёр кино и сценарист.

Биография 
Родился 7 декабря 1922 года в Иркутске. В декабре 1941 года был призван в Красную армию, во время Советско-японской войны служил в частях Забайкальского фронта в Маньчжурии.

По окончании режиссёрского факультета ВГИКа (1956, мастерская М. Э. Чиаурели и Ю. Е. Геники) работал на киностудии «Мосфильм».

Назаров открыл для кино В. С. Золотухина, сняв актёра в дебютной роли Пети Трофимова («Пакет»), а затем в трёх следующих своих фильмах.

Достаточно заметным событием стал выход в свет картины «Хозяин тайги», где одну из главных ролей сыграл В. С. Высоцкий.

Член КПСС с 1968 года, член Союза кинематографистов СССР.

Скончался 16 октября 2001 года. Похоронен на Миусском кладбище.

Фильмография

Режиссёр 
  — Федоскинские миниатюры (дипломная работа)
  — Задушевная беседа (сюжет в киножурнале «Фитиль»)
  — Закон тайги (короткометражный)
  — Пакет
  — Хозяин тайги
  — О друзьях-товарищах
  — Пропажа свидетеля
  — Инженер Прончатов (телефильм, 3 серии)
  — Голубка
  — Линия жизни (телефильм, 3 серии)
  — Право любить
  — Трава зелена

Сценарист 
  — Закон тайги (короткометражный)
  — Инженер Прончатов (мини-сериал)
  — Голубка
  — Линия жизни (мини-сериал)
  — Трава зелена

 Актёр 
  — О друзьях-товарищах — Модест Ступицын, левый эсер, заговорщик  — Инженер Прончатов — Михаил Александрович Бендер, директор бумажного комбината''

Награды 
 медаль «За боевые заслуги» (2 сентября 1945)
 1957 — первая премия жюри международного семинара студентов кинематографических учебных заведений (ВФМС в Москве) за дипломную работу «Федоскинские миниатюры»
 1966 — Главный приз «Злата Прага» на Международном кинофестивале в Праге за фильм «Пакет» (1965)
 орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Назаров Владимир Александрович // История кинематографа
 Назаров Владимир Александрович // Энциклопедический проект «Личности»

Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Миусском кладбище